Giertz ist der Familienname folgender Personen:
 Bo Giertz (1905–1998), schwedischer lutherischer Bischof
 Hubert Giertz (1884–1966), deutscher katholischer Priester und Offizial
 Simone Giertz (geb. 1990), schwedische Erfinderin und YouTuberin